Spitalberg ist ein geographischer Name:

Orte:
 Spitalberg (Gemeinde Sankt Lambrecht), Ortsteil von Sankt Lambrecht, Bezirk Murau, Steiermark
 Landschaftsschutzgebiet Spitalberg am Spitalsberg bei  Klagenfurt am Wörthersee, Kärnten

Berge:
 Spitalberg (Untergruppenbach) (378,5 m), Berg in den Heilbronner Bergen am Rande des Gemeindegebietes von Untergruppenbach, Landkreis Heilbronn, Baden-WÜrttemberg